Příjmení Bellucci nosí více osob:

 Monica Bellucciová (* 1964) – italská supermodelka a herečka
 Thomaz Bellucci (* 1987) – brazilský profesionální tenista